Piff steht für:

 eine Zeichentrickfigur, siehe Piff und Herkules

Piff ist der Familienname folgender Personen:

 Tobias Piff (1879–1927), österreichischer Landespolitiker 

PIFF steht für:

 Busan International Film Festival, ehemals PIFF

Abkürzung